Еруново — топоним в России:

 Еруно́во — деревня в Новгородском районе Новгородской области
 Еруново — посёлок в Молоковском районе Тверской области